La Copa alemanya de futbol (nom oficial DFB-Pokal, o Deutscher Fußball Bund Pokal) és una competició futbolística alemanya disputada anualment per sistema d'eliminatòries. És la segona competició en importància del país.

Des de l'any 1985 la final es disputa a l'Estadi Olímpic de Berlín.

La primera copa alemanya es disputà la temporada 1934-35 entre el 1. FC Nürnberg i el Schalke 04 amb victòria per 2 a 0 dels primers. Fins al 1943 rebé el nom de Tschammerpokal o Hans von Tschammer und Osten Pokal. Després de la Segona Guerra Mundial sofrí una aturada de deu anys. L'any 1952 fou reintroduïda per la DFB. Paral·lelament, es disputà la copa de la RDA de futbol entre 1949 i 1991. Des de 1981 també es disputa la copa alemanya de futbol femenina.

Finals disputades

Palmarès

Vegeu també 
 1. Bundesliga
 Supercopa alemanya de futbol

Referències

Enllaços externs 

 Lloc web oficial de la DFB-Pokal

Competicions futbolístiques a Alemanya